Harjes ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans-Peter Harjes (* 1939), deutscher Geophysiker 
 Philipp Harjes (1860–1933), deutscher Industrieller
 Rolf Harjes, deutscher Handballspieler
 Stefanie Harjes (* 1967), deutsche Illustratorin